Увейс I — султан из династии Джелаиридов, правивший в Багдаде. Его отцом и предшественником был Хасан Бузург. В 1357 году он присоединил к своим владениям Иранский Азербайджан, разбив армию Чобанидов. В 1364 году он завоевал Мосул, а в 1368 году — Ширван. Умер в 1374 году во время похода в Хорасан. Сыном и преемником Увейса стал Хусайн I. Другим его сыном был Ахмед Джалаир.

Примечания 

Джалаириды
История Азербайджана
Поэты Ирака